Пиронков е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица.

Пиронков 
 Димитър Пиронков, няколко души с това име
 Енчо Пиронков (р. 1932), български художник
 Кирил Пиронков (р. 1957), български кануист и треньор по тенис
 Симеон Пиронков (1927 – 2000), български композитор
 Тодор Пиронков, няколко души с това име

Пиронкова 
 Радосвета Пиронкова (р. 1962), българска плувкиня и треньорка
 Цветана Пиронкова (р. 1987), българска тенисистка

Български фамилни имена